Prühlbach ist ein Gewässername:
 Prühlbach (Scheine), linker Oberlauf der Scheine (linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) bis Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Prühlbach (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs bei Priehl, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Brühlbach